УПЛ — аббревиатура, может означать:
 УПЛ — Украинская футбольная Премьер-лига.
 УПЛ — «Укреплённая позиция Льеж».